BBC Germany est une filiale de la British Broadcasting Corporation (BBC), appartenant à BBC Worldwide, ayant pour but de représenter les productions de la BBC en Allemagne, depuis 2006, la BBC a ouvert un service similaire en France, BBC France.

Voir aussi 
 BBC Knowledge
 BBC Prime
 BBC Entertainment
 BBC World Service
 BBC World Service Television (BBC WSTV)
 BBC Worldwide
 BBC France

Liens externes 
 http://www.bbcworldwide.com
 http://www.bbcgermany.de

Germany